Гува — район Афін
 Гува — річка в Криму